Santo Antonio, Santo António oder Santo Antônio steht für:
 den Namen von Heiligen, siehe heiliger Antonius
 den heiligen Antonius von Lissabon, siehe Antonius von Padua
 Kirchen der Heiligen, siehe Antoniuskirche
 Santo Antonio (Bewegung), eine quasi-religiöse Gruppe aus Osttimor

Santo António ist der Name folgender Orte:

in Brasilien:
 Santo António (Rio Grande do Norte)
 Santo Antônio da Alegria, São Paulo (Bundesstaat)
 Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais
 Santo Antônio do Aracanguá, São Paulo
 Santo Antônio do Aventureiro, Minas Gerais
 Santo Antônio da Barra, Goiás
 Santo Antônio do Caiuá, Paraná
 Santo Antônio do Descoberto, Goiás
 Santo Antônio de Goiás, Goiás
 Santo Antônio do Grama, Minas Gerais
 Santo Antônio do Içá, Amazonas
 Santo Antônio do Itambé, Minas Gerais
 Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais
 Santo Antônio do Jardim, São Paulo
 Santo Antônio de Jesus (Bahia), Bahia
 Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso
 Santo Antônio de Lisboa, Piauí
 Santo Antônio dos Lopes, Maranhão
 Santo Antônio dos Milagres, Piauí
 Santo Antônio das Missões, Rio Grande do Sul
 Santo Antônio do Monte, Minas Gerais
 Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro (Bundesstaat)
 Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul
 Santo Antônio do Paraíso, Paraná
 Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul
 Santo Antônio do Pinhal, São Paulo
 Santo Antônio do Planalto, Rio Grande do Sul
 Santo Antônio da Platina, Paraná
 Santo Antônio de Posse, São Paulo
 Santo Antônio da Prata, Pará
 Santo Antônio do Retiro, Minas Gerais
 Santo Antônio do Rio Abaixo, Minas Gerais
 Santo Antônio do Sudoeste, Paraná
 Santo Antônio do Tauá, Pará
 Barra de Santo Antônio, Alagoas
 Novo Santo Antônio, Mato Grosso
 Novo Santo Antônio, Piauí
 Riacho de Santo Antônio, Paraíba

in Portugal:
 Santo António (Ponta Delgada), Azoren
 Santo António (São Roque do Pico), Azoren
 Santo António (Funchal)
 Santo António (Ponta Delgada)
 Santo António (São Roque do Pico)
 Santo António da Charneca
 Santo António das Areias
 Santo António de Monforte
 Santo António de Nordestinho
 Santo António de Vagos
 Santo António dos Cavaleiros
 Santo António dos Olivais
 Santo António (Lissabon)
 Santo António da Serra (Funchal), Freguesia der Gemeinde Funchal, Madeira
 Santo António da Serra (Machico), Madeira
 Santo António da Serra (Santa Cruz), Madeira

in anderen Ländern:
 Santo António (Príncipe), São Tomé und Príncipe
 Santo António (São Tomé), São Tomé und Príncipe
 Santo António (Kap Verde), Dorf auf der Insel Fogo, Kap Verde
 Santo Antonio in Osttimor, siehe Laline

sonstige:
 Santo Antônio de Jesus (Skulptur), Statue des hl. Antonius von Padua in der Kirche São Francisco in Salvador (Bahia)

Siehe auch:
 Vila Real de Santo António
 Sant’Antonio
 San Antonio (Begriffsklärung)